What's Love Got to Do with It (lied), een nummer van de Amerikaanse zangeres Tina Turner
What's Love Got to Do with It (1993), een Amerikaanse biografische dramafilm onder regie van Brian Gibson over het leven van zangeres Tina Turner 
What's Love Got to Do with It? (2022), een Britse romantische komedie onder regie van Shekhar Kapur